

Чоловіки 
 Айдер Асанов (* 1928) — кримський майстер філігранної техніки.
 Асанов Алі Асанович (1901—1938) — кримськотатарський педагог та громадсько-політичний діяч.
 Айтжан Асанов — Герой Соціалістичної Праці.
 Ахметчі Асанов (1886 — ?) — чабан, Герой Соціалістичної Праці.
 Асанов Болат Карішалович (* 1961) — казахський історик та шахіст, гросмейстер.
 Вісіта Асанов (* 1976) — турецький дзюдоїст.
 Асанов Даір Асанович (1922—2009) — генерал-майор у відставці, Герой Радянського Союзу.
 Джамантай Асанов (1918 — ?) — ланковий колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Асанов Дмитро Сергійович (* 1996) — білоруський боксер.
 Досим Асанов — Герой Соціалістичної Праці.
 Асанов Емірсеїт Велійович (1909—1996) — інженер.
 Асанов Жакіп Кажманович (* 1963) — генеральний прокурор Респубілки Казахстан (2016—2017).
 Асанов Касим Абуович (1931—2006) — доктор сільськогсподарських наук, професор, Герой Соціалістичної Праці.
 Нуриз Асанов (роки життя невідомі) — чепецький удмурт, чолобитник до Петра I.
 Асанов Олександр Олександрович (* 1984) — казахський хокеїст, захисник.
 Асанов Осман Абітович (1923—2004) — кримськотатарський професійний співак, артист. композитор і педагог.
 Асанов Рашид Ісмагілович (* 1970) — російський футболіст, півзахисник.
 Сабирхан Асанов (1937—2005) — казахський поет.

Жінки 
 Дінара Асанова (1942—1985) — радянська російська актриса і кінорежисер.
 Зампіра Асанова (1941—2015) — кримськотатарська активістка та правозахисниця.